Сергей Сибиряков:
 Сибиряков, Сергей Александрович (род. 1982) — украинский футболист, полузащитник.
 Сибиряков, Сергей Львович (род. 1950) — один из основателей Российской криминологической ассоциации и её вице-президент (1998—2005).